Dirk Bojer – musicista tedesco
 Hilde Bojer – politica norvegese
 Johan Bojer – scrittore norvegese
 Wenceslas Bojer – esploratore e botanico ceco